И́горь Я́ковлевич Оза́р (род. 26 сентября 1961, Москва, СССР) — генеральный директор ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королёва". Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по военной авиации.

Биография 
Родился 26 сентября 1961 года в Москве. Сын Якова Соломоновича Озара (1930).

Закончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе в 1984 году.

С 1992 по 1998 год — финансовый директор ОАО «Московский шинный завод». С 1998 по 1999 год — заместитель генерального директора ЗАО "Шинный холдинг" холдинговой компании "Амтел".

С 1999 года заместитель генерального директора по экономике и финансам (финансовый директор) ОАО "ОКБ Сухого".
Исполнительный директор ОКБ Сухого с 31.07.2007.

Генеральный директор АХК Сухой с 30.06.2011.

5 июля 2011 года единогласно избран председателем Совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Занимал эту должность до 28 января 2013.

С 29 февраля 2016 года назначен на должность вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по военной авиации.

С 27 марта по 14 мая 2020 года занимал должность советника главы Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

С 16 мая 2020 года — временно исполняющий обязанности генерального директора ПАО РКК «Энергия».

2 июля 2020 утверждён исполняющим обязанности генерального директора РКК «Энергия».

Примечания

Ссылки